Hooghuis (Doel)
Hooghuis (Wemmel)

en ook:
Het Hooghuis (state), een bouwwerk in Sneek
Het Hooghuis (Oss), een scholengemeenschap in Oss
Het Hooghuis locatie TBL, een locatie van Het Hooghuis, voorheen Titus Brandsma Lyceum
Het Hooghuis (Etten-Leur), een wijk in Etten-Leur